Seeheim bezeichnet folgendes:

Orte
 Seeheim (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Seeheim-Jugenheim, Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Seeheim (Seeheim-Jugenheim), Ortsteil von Seeheim-Jugenheim
 Seeheim (Namibia), Ort in Namibia
 Seeheim (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Bibergau, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Seeheim, bis 1908 Cziessen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Cisy (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seeheim, bis 1939 Niezychowo, Kreis Wirsitz, Posen, seit 1945: Nieżychowo, Dorf im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
Seeheim, war eine Landgemeinde im Kreis Briesen, im ehemaligen Regierungsbezirk Marienwerder

Familienname
 Heinrich von Tiedemann-Seeheim (1843–1922), deutscher Politiker und Vorsitzender des Deutschen Ostmarkenvereins (1894–1920)

Sonstiges
Seeheimer Kreis; eine politische Interessengruppe innerhalb der SPD. 
Siehe auch:
 Seenheim